Колчедан — мінерал з групи сульфідів та арсенідів

Колчедан — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Колчедан — селище, Каменський міський округ, Свердловська область